Bermejo pode referir-se aos departamentos argentinos:

Bermejo (departamento do Chaco)

Bermejo (departamento de Formosa)

Desambiguação